Comitatul Wright sau Wright County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Wright County, Iowa
 Wright County, Minnesota
 Wright County, Missouri

It is also the name of one company:
 Wright County Egg, based in Galt, Iowa